Damatrios () ist:
 Damatrios (Monat), ein Monat mehrerer griechischer Kalender

der Name von:
 Damatrios (Kitharöde), Sieger bei den Chariteisia in Orchomenos
 Damatrios (Archon), böotischer Archon
 Damatrios (Eponym), eponymer Beamter in Tauromenion
 Damatrios (Sohn des Aristobulos), eponymer Beamter in Tauromenion
 Damatrios (Strategos), Strategos in Tauromenion
 Damatrios (Sohn des Philon), eponymer Beamter in Tauromenion
 Damatrios (Sohn des Apollonidas), Sieger der Olympischen Spiele von Tegea
 Damatrios (Olympionike), Sieger der Olympischen Spiele